Графский Берег () — село в Намском улусе Якутии России. Входило в состав Хатын-Арынского наслега, к 2016 году — в отдельную МО «Село Графский Берег». Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, на левом побережье реки Лена.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 8 км.
 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

История 
В 1886 г. к берегам Лены проездом остановился граф Игнатьев Алексей Павлович — генерал-губернатор Восточной Сибири. В его честь назван берег, и, со временем, и село.
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в состав муниципального образования "Хатын-Арынский наслег".

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 70 % от общей численности населения в 855 чел..

Инфраструктура 
В селе развито рыболовство.

Дом культуры, неполная средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Транспорт 
Стоит на автодороге  Нам Якутск — Намцы — Булус.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Село Графский Берег попало на пятый этап конкурса «Веселое название населенного пункта РФ» 

Населённые пункты Намского улуса
Населённые пункты на реке Лена